Jüdin steht für

 La Juive („Die Jüdin“), Oper in fünf Akten von Fromental Halévy mit einem Libretto von Eugène Scribe
 eine der jüdischen Glaubensgemeinschaft zugehörigen weibliche Person, siehe Juden

Siehe auch:
 Die Jüdin